Handball-Europameisterschaft 1998 steht für:
 Handball-Europameisterschaft der Männer 1998
 Handball-Europameisterschaft der Frauen 1998